Silent Hill – videogioco (1999)
 Silent Hill – serie di videogiochi
 Silent Hill – città nella quale si svolgono i videogiochi della serie

Film
 Silent Hill – film del 2006 basato sull'omonimo videogioco
 Silent Hill: Revelation 3D – sequel del film del 2006